Spoorlijn 270 (België), een spoorlijn in België.
 Spoorlijn 270 (Tsjechië), een spoorlijn in Tsjechië, van Česká Třebová via Přerov naar Bohumín.